Steubenstraße steht für:

 Steubenstraße (Bremen)
 Steubenstraße (Mönchengladbach)
 Steubenstraße 16 (Mönchengladbach)
 Steubenstraße 18 (Mönchengladbach)
 Steubenstraße 20 (Mönchengladbach)
 Steubenstraße (Weimar)